Kuge kan syfta på:
 Kuge – japansk hovadel

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Kuge (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar